Gérard Cornu (1926-2007), professeur de droit.
 Gérard Cornu (né en 1952), député puis sénateur français (Eure-et-Loir).